Вулична система смт. Мала Данилівка, Дергачівського  району Харківської області складалася у 2011 році з 46 вулиць, 26 провулків та 7 в'їздів.

Примітки

Джерела 
 ЦВК 
 Харьков. Золотые страницы 

Дергачівський район
Мала Данилівка
Мала Данилівка